O'Sullivan Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 O'Sullivan Peak, Antarktis, bergstopp,

USA 

 O'Sullivan Peak (berg i USA), Utah, Salt Lake County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar